Albert Nadler (1863, Frauenfeld  1952), un architecte
 Bernard Nadler
 Marissa Nadler (* 1981, Washington D.C), une chanteuse folk américaine
 Steven Nadler (1958-), philosophe américain
 Stuart Nadler, écrivain américain, frère de Marissa Nadler 
 Walter Nadler (1946-), homme politique allemand
Patronyme allemand